Brad Evans peut désigner :
 Brad Evans (né en 1985), footballeur américain ;
 Brad Evans (né en 1992), cycliste néo-zélandais.